Brochart ist der Familienname folgender Personen:
 Constant-Joseph Brochart (1816–1889/99), französischer Maler
 Paul Brochart (1899–1971), belgischer Sprinter